Kettlethorpe (Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Kettlethorpe (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)